1952 Голяма награда на Великобритания е 3-то за Голямата награда на Великобритания и пети кръг от сезон 1952 във Формула 1, провежда се на 19 юли 1952 година на пистата Силвърстоун близо до град Силвърстоун, Великобритания.

Класиране

Класиране след състезанието 
 Генерално класиране при пилотите

Източници 
 

Голяма награда на Великобритания